No Limits oder NoLimits steht für:

 NoLimits, Software für die Simulation von Achterbahnen
 No Limits (Pornofilm), Pornospielfilm von Nic Andrews (2003)

Alben:
 No Limits (2-Unlimited-Album), Album der Eurodance-Gruppe 2 Unlimited (1993), siehe 2 Unlimited/Diskografie #Alben
 No Limits (Labyrinth-Album), Album der italienischen Heavy-Metal-Band Labyrinth (2003)
 No Limits (Martha-Munizzi-Album), Album der US-amerikanischen Gospelsängerin Martha Munizzi (2006)
 No Limits (U.D.O.-Album), Album der deutschen Heavy-Metal-Band U.D.O. (1998)

Siehe auch:
 No Limit